Пыльцее́ды — подсемейство жуков семейства чернотелок (Tenebrionidae). В некоторых источниках рассматриваются в ранге семейства — Alleculidae.

Развитие 
Самки откладывают яйца в почву, где появятся личинки, которые будут развиваться в почве, питаясь подземными частями различных растений, но главным образом травянистых. Личинки претерпевают два анабиоза, после второго весной они окукливаются. Во второй половине весны или в начале лета появляются жуки. После появления жуки отыскивают цветки различных растений, на которых питаются пыльцой.

Экология 
Большинство видов ведут дневной образ жизни, предпочитая солнечные дни. Но есть и такие виды которые ведут ночной образ жизни, к таким относятся, например, представители рода Petria.

Существуют виды, которые являются вредителями сельскохозяйственных культур. Вредителями главным образом выступают личиночные стадии. Жуки во вредительстве не замечались. По мере серьёзности приносимого вреда растениям, личинок пыльцеедов можно сравнить с личинками щелкунов — проволочниками, и личинками чернотелок — ложнопроволочниками.

Систематика 
Для представителей семейства чрезвычайно слабая морфологическая обособленность как среди родов, так, в особенности, и среди видов. Окраска жуков в роде часто однообразна среди различных видов.

Список родов

Alleculini

Cteniopodini

Gonoderini

Mycetocharini

Примечания 

Чернотелки
Подсемейства насекомых